Cornberg steht für:
 Cornberg, Gemeinde in Hessen
 Cornberg (Adelsgeschlecht), ursprünglich hessisches Adelsgeschlecht

Cornberg ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Ludwig von Cornberg (1716–1791), Chefpräsident der Regierung in Halberstadt, Dechant des Andreas-Stifts in Minden
 Horst von Cornberg (1886–1943), preußischer Verwaltungsjurist und Landrat
 Oskar von Cornberg (1855–1928), deutscher Jurist, Amtsrichter, Justizrat und Hofkammerpräsident 
 Philipp von Cornberg (1759–1811), deutscher Gutsbesitzer, Domherr und Abgeordneter
 Philipp Wilhelm von Cornberg (1553–1616), Stammvater der Freiherren von Cornberg 

Siehe auch:
 Kornberg